La bataille de la Sambre peut faire référence à différentes batailles tirant leur nom de la Sambre, rivière s'écoulant en France et en Belgique et affluent de la Meuse :  

 Bataille du Sabis, entre les Romains et les Belges en 57 av. J.-C. 
 Bataille de Charleroi, quelquefois appelée Première bataille de la Sambre, en août 1914 pendant la Première Guerre mondiale,
 Bataille de la Sambre, en novembre 1918 pendant la Première Guerre mondiale,
 Bataille de la Sambre, en mai 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale.